Itterbach steht für:

 Itterbach, Alternativname der Itter, rechter Zufluss des Niederrheins in Benrath, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Itterbach, Abschnittsname der Itter, rechter Zufluss des Neckars in Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Itterbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg in Bad Rotenfels, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Iterbach
 Itter
 Ittersbach
 Eiterbach